Чемпионат мира по ралли 1975 года — третий чемпионат мира по ралли под эгидой Международной Федерации Автоспорта (ФИА), прошедший в 10 этапов. В отличие от предыдущего года, в календаре не было североамериканских этапов, зато вернулись Ралли Монте-Карло, Ралли Швеции, Ралли Акрополис и Ралли Марокко.

Lancia со своей успешной моделью Stratos HF подтвердило своё господство в первенстве. Борьбу за «серебро» решило одно очко: Fiat, набрав 61 очко, опередил Alpine-Renault. Также активную конкуренцию им составила немецкая команда Opel, с моделью Ascona, закончившая сезон с результатом 58 очков. Первое очко в зачёт производителей получил автомобиль марки Lada.

Швед Бьорн Вальдегорд, немец Вальтер Рёрль, финн Маркку Ален и швед Ове Андерссон одержали первые в карьере победы

Очки начислялись командам по системе: если пилоты одной команды заняли 1, 3, и 10-е места, то команда получала только очки за первое место, очки за третье и десятое никому не начислялись.

Этапы чемпионата

Чемпионат

Чемпионат среди производителей

Достижения и статистика

Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки
На Ралли Сафари нет деления на спецучастки. Нет данных по Ралли Швеции. На Ралли Сан-Ремо и Ралли Великобритании нет данных по лидированию (на обоих ралли, скорее всего, большую часть дистанции лидером был Бьорн Вальдегорд).

Пилоты-лидеры по набранным очкам (личный зачёт не проводился)

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com 
 Статистика сезона на juwra.com 
 Обзор сезона на wrc-info.ru

1975 год в автоспорте
Сезоны WRC